US Open 2007 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 2007 (tennis, mannen)
 US Open 2007 (tennis, vrouwen)
 US Open 2007 (tennis, mannendubbel)
 US Open 2007 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 2007 (tennis, gemengddubbel)

 US Open 2007 (golf) - een golftoernooi